Grüne Flagge steht für:

 die Flagge der Fatimiden
 die Grundfarbe vieler Flaggen islamischer Staaten, siehe Flagge#Farben_als_Symbol_der_Verbundenheit
 Flaggenzeichen im Motorsport, siehe Liste der Flaggenzeichen im Motorsport#Grüne Flagge
 eine steuerbordliegende Bahnmarke bei Regatten, siehe Flaggenalphabet#Signaltabelle
 eine Gruppierung der Herero in Namibia, siehe Herero#Hintergrund